Пани́шко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Панишко Сергій Дмитрович — український історик, археолог, краєзнавець.
 Панишко Юрій Митрофанович — доцент кафедри Львівського державного інституту фізичної культури, кандидат медичних наук, почесний донор України.